Africo – comune italiano della provincia di Reggio Calabria
 Africo – vento di Mezzogiorno o Ponente (spira da Sud Ovest), anche detto Libeccio o Garbino
 Africo – nome di un pastore protagonista del Ninfale fiesolano di Giovanni Boccaccio